

Biologia molecolare
CGA – codone citosina-guanina-adenina che codifica per l'arginina

Codici 
 CGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Craig (Alaska) (Stati Uniti)

Altro 
 Color Graphics Adapter – scheda grafica del 1981
 Consiglio di giustizia amministrativa – organo che in Sicilia ha le funzioni proprie del Consiglio di Stato